Termenul „Deetz” se poate referi la:

Deetz (Sachsen-Anhalt) in Sachsen-Anhalt
Groß Kreutz (Havel) in Brandenburg